La Suisse est un pays d’Europe de l'Ouest.

Toponymie

Suisse 
 la Suisse alémanique est la partie germanophone de la Suisse ;
 la Suisse italienne est la partie italophone de la Suisse ;
 la Suisse romande ou « Romandie » est la partie francophone de la Suisse ;

Allemagne 
 la Suisse saxonne, un parc naturel ;
 l’arrondissement de Suisse-Saxonne, un arrondissement allemand en Saxe ;
l’arrondissement de Suisse-Saxonne-Monts-Métallifères-de-l'Est , un arrondissement allemand en Saxe ;
 la Suisse de la Marche, une région naturelle du Brandebourg ;

États-Unis 
 Le Comté de Switzerland est un comté de l'État d'Indiana ;

France 
 Suisse, une commune française de la Moselle ;
 La Suisse normande, une région de France ;
 Le lac Suisse, des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
 La pièce d'eau des Suisses, l'un des bassins du château de Versailles.

Luxembourg 
 La Petite Suisse luxembourgeoise, une région du Grand-Duché de Luxembourg.

Patronyme 
 Jean-Philippe Suisse (1807-1882) est un architecte français
 Charles Suisse (1846-1906), fils de Jean-Philippe Suisse, est un architecte français
 Charles Suisse est le directeur de l'Académie Suisse, atelier de peinture où se forme plusieurs peintres impressionnistes.

Animaux 
 Le berger blanc suisse (parfois appelé berger suisse) est un chien de type berger allemand, mais de couleur blanche.
 La Suisse est une race de poule domestique du pays du même nom.
 Au Canada, les termes suisse, petit suisse et suisse rayé désignent des tamias.

Nom commun 
Le mot suisse en tant que nom commun peut désigner :
 un Suisse, habitant de la Suisse ;
 le petit-suisse, une sorte de fromage blanc d'origine normande ;
 le suisse ou pain Suisse, est une viennoiserie ;

 le suisse est un biscuit de Valence (Drôme) en forme de bonhomme.

Autres acceptions 
 Corps de garde :
 la Garde suisse, un corps de garde de l'Ancien Régime en France, en Autriche, en Savoie ou encore à Naples ;
 la Garde suisse pontificale ou garde militaire du Vatican ;
 les Cent-Suisses.
 le suisse d'église, sorte de sacristain qui était autrefois employé par les églises catholiques en France. Il portait un costume d’apparat lors des cérémonies religieuses et ouvrait notamment les processions en faisant sonner sur le dallage la hampe de sa hallebarde ou le fer de sa canne à pommeau d'argent.
 La Suisse, un ancien journal suisse romand.
 La Suisse Assurances, une ancienne compagnie d'assurances suisse.
 Les 3 Suisses, un groupe de vente par correspondance dont le siège social est situé à Croix, dans le département du Nord, en France.
 La Suisse, bateau à vapeur.
 Suisse ?, chronique de David Castello-Lopes sur la Radio télévision suisse

Voir aussi 
 
 
Swiss made

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre